Dimitri Vegas & Like Mike és un duo belga de música electrònica compost pels germans Dimitri Thivaios (Dimitri Vegas) i Michael Thivaios (Like Mike). Actualment són els #2 en l'enquesta duta a terme en 2016 per la revista DJmag. Van ingressar en 2011 situant-se en la posició #79.

Història 
Dimitri Thivaios, més conegut com a "Dimitri Vegas", va néixer el 16 de maig de 1982, va començar a fer les seves primeres incursions com a DJ a l'edat de 14 anys. En els seus primers anys, va realitzar diverses presentacions en llocs menors i va ser el DJ resident de la ràdio BeatFM. A causa d'una coincidència afortunada, va deixar Bèlgica en 1999 i va començar a girar per Europa. Va viure a Mallorca, després en Halkidiki, Grècia abans de traslladar-se a Eivissa en 2003, on va ser resident en importants discoteques com Privilege i Space.

Després va tornar a Mallorca, passant per les Illes Canàries, fins a establir-se en l'illa de Zacint, Grècia, on va ser resident d'Amnèsia i The End en el 2006. A la tardor de 2006, va tornar a Bèlgica per treballar en equip amb el seu germà, Michael Thivaios, més conegut com "Like Mike", nascut el 2 de desembre de 1985, per produir el seu primer llançament 'La Cocaïna / Eivissa 2007' i la seva remix de l'himne de Push "Universal Nation" editats en 2007 per Bonzai Records.

El seu remix de "Work that bodi" de 2008 va cridar l'atenció d'Axwell, qui els va donar una mà i va confiar el remix de "Rotterdam city of love" per Abel Ramos per al seu segell Axtone. En 2009, Dimitri & Mike van fer un edit al costat de Swedish House Màfia de «Leave the World Behind». En 2011 també han fet remixes per a artistes com Lady Gaga, Jennifer Lopez i LMFAO. En el 2013 van publicar un vídeo titulat «Bringing Home the Madness», va haver-hi moltes especulacions, com que anava a ser un àlbum, però el duo estava presentant un tráiler per al concert que es va realitzar a la fi del mateix any. A principis de 2014 els germans Dimitri i Mike van rebre 2 Beatport Awards a 'Millor Track de l'Any' per Mammoth i a 'Artista de l'any'. Van rebre a Bèlgica la certificació d'or pels seus senzills com «Find Tomorrow (Ocarina)» i «Momentum». El juliol de 2014, van aconseguir introduir el seu primer senzill en la llista de senzills del Regne Unit gràcies a la co-producció «Tremor» amb Martin Garrix, ocupant el lloc número 30.

A l'abril de 2015, van llançar el senzill «The Hum» al costat d'Ummet Ozcan. Aquest va romandre diverses setmanes en el cim de la llista de descàrregues del portal digital Beatport i a més van aconseguir el seu primer número u en la llista de senzills de la Regió Flamenca de Bèlgica.

L'agost d'aquest mateix any, consiguien el seu segon número u consecutiu a Bèlgica gràcies a «Higher Place», un senzill que compta amb les veus de Ne-Yo i del propi Like Mike, sent la seva primera intervenció com a vocalista. Aquest formarà part del que serà el seu àlbum debut en estudi.

Al novembre 12 de 2016 en una entrevista a Alemanya van confirmar el nom del seu album tan esperat "Madness" s'espera que surti a intervinguts o finals de desembre.

Smash the House 
Des de 2010 el duo és propietari de la discogràfica Smash the House, aquesta era una sub-divisió de Spinnin' Records; ara parteix d'Armada Music. En aquesta discogràfica, DJs com Yves V i Wolfpack van veure la llum i van entrar en l'escena del EDM. En Smash The House també van llançar produccions artistes com a W&W, Steve Aoki, Ummet Ozcan, Jordy Dazz, Eitro, Regi, Blasterjaxx, Dave Till, Wolfpack, Yves V, Zatox, Oh Snap!, Bassjackers, Angger Dimas, Tujamo, Carnage, Mystique & Amro, Michael Calfan, Donada Life, Tara McDonald, Promise Land, Clockwork, BOOSTEDKIDS i twoloud.

Tomorrowland 
Els organitzadors ANEU&T van quedar tan impactats amb la performance dels germans que els van triar per ser els anfritions del festival Tomorrowland. En 2010 van aparèixer com a amfitrions de Tomorrowland per primera vegada i se'ls va permetre fer l'himne del festival "Give into the night" juntament amb Donada Life i Tara McDonald, que va ser llançat pel segell del duo, Smash the House. Al 2011 Dimitri Vegas & Like Mike van tornar a fer l'himne, aquesta vegada amb Afrojack i les germanes Nervo. El single es títol "The Way We See The World". "Dream Together" va ser l'himne per a l'edició del festival de 2012 llançat en LI7ELS. En 2013 l'himne triat va ser "Chattahoochee" Smash The House. Per a l'última edició i desè aniversari de Tomorrowland, Dimitri Vegas i Like Mike al costat del duo W&W van crear l'himne "Waves". L'ultimo Tomorrowland no conto amb un "himne" oficial, però els mateix Dimitri Vegas & Like Mike van declarar que Higher Place, la seva col·laboració amb Ne-Yo podria dir-se què era el seu himne no oficial de l'edició 2015.

Rànquing DJmag

Discografia

Àlbums 
 Àlbums compilatorios
 Dimitri Vegas & Like Mike - Bringing Home the Madness [2013] (Exclusiu a Bèlgica)
 Dimitri Vegas & Like Mike - Bringing the World the Madness [2014] (Exclusiu a Bèlgica)
 Dimitri Vegas & Like Mike - Sound Of Madness [2016] [Smash The House] [Free Download]
 Dimitri Vegas & Like Mike - Madness [2016] [Smash The House]

Senzills i EP  
2016:
  Dimitri Vegas & Like Mike vs. Diplo ft. Deb's Daughter - "Hey Baby" [Mad Decent/Smash The House]
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. ANGEMI - "Haunted House Of Madness" [Smash The House] [Free Download] (Sound Of Madness)
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. Blasterjaxx - "Insanity" [Smash The House] [Free Download] (Sound Of Madness)
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. Deniz Koyu - "Roads" (Classic Mix) [2013 Version] [Smash The House] [Free Download] (Sound Of Madness)
 Dimitri Vegas & Like Mike - "Leaves" [Smash The House] [Free Download] (Sound Of Madness)
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan - "Jaguar" [Smash The House] [Free Download] (Sound Of Madness)
 Dimitri Vegas & Like Mike ft. Dona Hool - "Meet Her At Tomorrowland" [Smash The House] [Free Download] (Sound Of Madness)
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. Deniz Koyu - "Roads (Original 2016 Mix)" [Smash The House] [Free Download] (Sound Of Madness)
 Dimitri Vegas & Like Mike - "Bringing Home The Madness" [Smash The House] [Free Download] (Sound Of Madness)
 Dimitri Vegas & Like Mike - "Island" [Smash The House] [Free Download] (Sound Of Madness)
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. Brennan Heart - "Million" [Smash The House] [Free Download] (Sound Of Madness)
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. NLW (Afrojack) - "Hands Up" [Smash The House] [Free Download] (Sound Of Madness)
 Dimitri Vegas & Like Mike - "Stay A While" [Smash The House]
 Dimitri Vegas & Like Mike ft. Redfoo - Meet Her At Tomorrow [Party Rock Records]
 Dimitri Vegas, Like Mike & Steve Aoki vs. Ummet Ozcan - "Melody" [Smash The House]
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W - "Arcade" [Smash The House]
2015:
 Dimitri Vegas & Like Mike feat. Ne-Jo – "Higher Plau" [Smash The House]
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan – "The Hum" [Smash The House]
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. VINAI – "Louder" [Spinnin' Records]
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. Fedde li Grand ft. Julian Perretta – "Tales of Tomorrow" [Darklight]
2014:
 Dimitri Vegas & Like Mike vs Tujamo & Felguk – "Nova" [Smash The House]
 Dimitri Vegas, MOGUAI & Like Mike feat. Julian Perretta – "Bodi Talk (Mammoth)" [Spinnin' Records]
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W – "Waves" (Tomorrowland 2014 Anthem) [Smash The House (SPINNIN')]
 Dimitri Vegas, Like Mike, Diplo & Fatboy Slim feat. Bonde do Rolê & Pin – "Eparrei" [Southern Fried Records]
 Dimitri Vegas & Martin Garrix & Like Mike – "Tremor" [Spinnin' Records]
 Steve Aoki & Autoerotique vs. Dimitri Vegas & Like Mike – "Feedback" [Dim Mak Records]
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. Born Loud - "Check This Out" [Smash The House]
2013:
 Dimitri Vegas & Like Mike feat. Wolfpack & Katy B – "Find Tomorrow (Ocarina)" [Smash the house (SPINNIN')]
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. DVBBS & Borgeous – "Stampede" [Spinnin' Records]
 Dimitri Vegas & Like Mike feat. Boostedkids – "G.I.P.S.I." [Smash The House (SPINNIN')]
 Dimitri Vegas & Like Mike feat. Wolfpack – "Ocarina" (The TomorrowWorld Anthem) [Smash The House (SPINNIN')]
 Dimitri Vegas & Like Mike vs. Sander van Doorn – "Project T" [Spinnin Records]
 Dimitri Vegas & Like Mike – "Chattahoochee" (Tomorrowland Anthem 2013)" [Smash The House (SPINNIN')]
 Laidback Luke & Dimitri Vegas & Like Mike – "HABITI" [Mixmash Records]
 Dimitri Vegas, Like Mike & GTA feat. Wolfpack – "Turn It Up" [Musical Freedom]
 Dimitri Vegas, MOGUAI & Like Mike – "Mammoth" [Spinnin Records]
 Dimitri Vegas & Like Mike – "Wakanda" [Axtone] (Co-pruducida amb Maarten Vorwerk)
 Dimitri Vegas, Like Mike & Coone feat. Lil Jon – "Madness" [Dim Mak]
2012:
 Steve Aoki & Angger Dimas vs. Dimitri Vegas & Like Mike – "Phat Brahms" [Dim Mak]
 Dimitri Vegas, Like Mike & Yves V – "Loops & Tings" [Doorn]
 Dimitri Vegas & Like Mike – "Tomorrow Changed Today" (Tomorrowland 2012 Anthem) (versió vocal amb The WAV.s i Kelis) [LI7ELS]
 Dimitri Vegas, Like Mike & Regi – "Momentum" [Smash The House]
 Bob Sinclar vs. Dimitri Vegas & Like Mike – "Crazy" [inclòs en Disc Crash]
2011:
 Dimitri Vegas, Like Mike & Promise Land ft. Mitch Crown – "Alarma (Make Your Bodi Sing)" [Smash The House]
 Robbie Rivera, Dimitri Vegas & Like Mike ft. Lizzie Curious – "My Heart" [Juicy Music]
 Dimitri Vegas & Like Mike – "Stomp" [Dim Mak]
 Dimitri Vegas & Like Mike – "Rej" [Smash the House]
 Afrojack, Dimitri Vegas, Like Mike & NERVO – "The Way We See the World" [Wall Recordings]
 Dimitri Vegas & Like Mike – "Generation X" [Size Records]
 Dimitri Vegas & Like Mike – "Dopi Demand" [Vicious Records]
 Dimitri Vegas - Like Mike, Yves V & Angger Dimas – "Madagascar" [Smash The House]
2010:
 Dimitri Vegas & Like Mike ft. Andy Taylor – "The Underdog"
 Like Mike, Dimitri Vegas & Sarah Main – "Get Funked Up" [Juicy Music]
 Dimitri Vegas, Like Mike, Donada Life & Tara McDonald – "Tomorrow (Give In to the Night)" [Smash The House]
 Technotronic vs Dimitri Vegas & Like Mike – "Pump Up the Jam" (Crowd is Jumpin Mix) [Refune Records]
 Like Mike – "És Vedra" [Spinnin]
 Dimitri Vegas & Like Mike ft. Vangosh – "Deeper Love"
 Dimitri Vegas, Like Mike & Albin Myers – "Drop That" [Sneakerz Muzik]
2009:
 Dimitri Vegas & Like Mike – "Salines"
 Dimitri Vegas & Like Mike – "Under the Water" [BHM]
 Dimitri Vegas & Like Mike feat. Modida – "Hello Hello"
 "Drunk (EP)" (com Mobnoiz)
 "First Heat (EP)" (com Mobnoiz)
 "Control" (com DNM & diMaro)
 "Liquid Skies" (com DNM feat. Jade)
2008:
 "No Good" (com MadFunk feat. Soul de Mol)
 "Love Can't Turn Around" (com MadFunk)
2007:
 "La Cocaïna / Eivissa 2007"

Sense Llançament Oficial

Remixes Sense Llançament Oficial 
 2016: "Lost Frequencies - What Is Love 2016 (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)"
 2016: "Kanye West - Fade (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)"
 2016: "Jones & Stephenson - The First Rebirth (Dimitri Vegas & Like Mike vs. Brennan Heart Remix)"
 2016: "Jack Ü feat. Justin Bieber - Where Are Ü Now (Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W Remix)"
 2016: "Feder feat. Lyse - Goodbye (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)"
 2016: "Tingues Walls - Walking With Elephants (Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W Remix)"
 2016: "Lil' Kleine & Ronnie Flex - Drank & Drugs (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)"
 2016: "Rihanna - Needed Em (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)"
 2016: "The Doors - The End (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)"

Remixes i Edits 
2016:
 Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo - Hey Baby (Dimitri Vegas & Like Mike Tomorrowland Remix) [Smash The House] (Shazam)
 Major Lazer & DJ Snake feat. MØ - Llegeixin On (Dimitri Vegas & Like Mike Tomorrowland Remix) [Smash The House] (Sound of Madness) [Free Download]
 The Weeknd - The Hills (Dimitri Vegas & Like Mike Remix) [Smash The House] (Sound Of Madness) [Free Download]
 WolfPack vs. Avacanda - GO! (Dimitri Vegas & Like Mike Remix) [Smash The House]
 Bassjackers - "F*CK" (Dimitri Vegas & Like Mike Edit) [Smash The House]
 MATTN vs. Futuristic Polar Bears (Ft. Roland Clark) - "Cafè Del Mar 2016" (Dimitri Vegas & Like Mike vs Klaas Edit) [Smash The House]
 MATTN vs. Futuristic Polar Bears - "Cafè Del Mar 2016" (Dimitri Vegas & Like Mike Edit) [Smash The House]
 Armin van Buuren feat. Kensington – "Heading Up High" (Dimitri Vegas & Like Mike vs. Boostedkids Remix) [Armada Music]
2015:
 Felix - Don't You Want Em (Dimitri Vegas & Like Mike Remix) [Smash The House]
2014:
 Perfum – Spending All My Time (DV&LM Remix)
 Steve Aoki feat. will.i.am – Born to Get Wild (Dimitri Vegas & Like Mike vs. Boostedkids Remix)
 Cherry Cherry Boom Boom – A Little Bit Of Love (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)
 Sick Individuals & Axwell – I Am (Dimitri Vegas & Like Mike vs Wolfpack & Boostedkids Remix) [Axtone Records]
2013:
 Fatboy Slim – Eat Sleep Rave Repeat (Dimitri Vegas & Like Mike vs Ummet Ozcan Tomorrowland Edit) [SPINNIN']
 Alex Hide – Get Away (Dimitri Vegas & Like Mike Remix) [Megaton Records]
 Major Lazer – Watch Out for This (Bumaye) (Dimitri Vegas & Like Mike Tomorrowland Remix) [Mad Decent]
 Dimitri Vegas & Like Mike – Wakanda (Oh Snap! vs Dimitri Vegas & Like Mike Remix) [Smash The House (SPINNIN')]
 Ferri Corsten – Rock Your Bodi Rock (Dimitri Vegas & Like Mike Remix) [Flashover Recordings]
 Wolfpack ft. Coco Star – Miracle (Dimitri Vegas & Like Mike Remix) [Smash The House (SPINNIN')]
2012:
 DNoti – Shed My Skin (Dimitri Vegas & Like Mike feat. Yves V Remix)
2011:
 Lady Gaga – Marry the Night (Dimitri Vegas & Like Mike Tomorrowland Remix)
 Benny Benassi feat. Gary Go – Close to Em
 Pedro Henriques feat. Giuseppe Viola – Spread The Love
 Erick Morillo Feat. Àudio Bullys – Break Down the Doors
 Jennifer Lopez Feat. Pitbull – Papi
 LMFAO Feat. Natalia Kills – Champagne Showers
 FTW – Got to Go (Dimitri Vegas Vocal Remix)
 Promise Land & Cozi – Heaven
 David Tort Ft. Gosha – One Look (Axwell vs. Dimitri Vegas & Like Mike Remix)
2010:
 Cosmic Gate – Fire Wire
 Tiësto feat. Nelly Furtado – Who Wants to Be Alone
 Bob Sinclar feat. Sean Paul – Tik Tok
 Sash! Feat Jessy – All Is Love
 Regi feat. Kaya Jones – Take It Off
 Benny Benassi pres. The Bizz – Satisfaction 2010
 Florence + the Machine – You'veu Got the Love (Dimitri Vegas, Like Mike & Yves V Mix)
 Max Vangeli feat. Max C – Look Into Your Heart
 Spencer & Hill – Who Knows
 Nino Anthony & Mr. Eyes – Please Release Em
 Bast! – Your Fire
 Ben Lb – Lala Li Lala
 Provenzano feat. Andy P – Side By Side
 Dani L. Mebius & Billy the Kit – Work This Pussy
 Donada Life – Love Vibrations
 Tommy Trash feat Rebecca Kneen – Stay Close
 John Dahlbäck feat. Andy P – Love Inside
 DJ Prinz & Maks – Elektrik Kiss
 2 Dirty Feat. Vika Kova – In The Army Now
 Super Beez – You're No Good For Em
2009:
 Gossip – Heavy Cross (Dimitri Vegas & Like Mike Open Air Mix)
 Tim Berg – Alcoholic (Dimitri Vegas & Like Mike Twelve Step Remix)
 Timati feat. Snoop Dogg – Groove On
 Regi & Tyler – Loaded Gun
 Dave Lambert & Housetrap – S-Vibes (What is Love?)
 Celeda – The Underground
 Lissat & Voltaxx feat. Betty Bizarre – The Music and Em
 Axwell, Ingrosso, Angello & Laidback Luke feat. Deborah Coix – Leave the World Behind (Dimitri Vegas & Like Mike vs SHM Dark Forest Edit)
 Katerine – Treat Em Like A Lady
 Dave Lambert & Housetrap feat. Liam South – Music for Peace
 Javi Muñoz – Power Ranger Groove
 D.O.N. S. – Earth Song
 2 Dirty – Schnitzel
 Albin Myers – Times Like These
 Sir-G vs. DJ Sake – 2 Spirits
 Sir-G vs. DJ Sake – Always Been Real
 DJ Rebel – O Got to Know
 Mobnoiz – Bounce
 DJ Yoeri – Fuck On Cocaine 2009
 Offer Nissim feat. Maya – Hook Up
 Silverene – Perfect Timing
 Stephan Luke – Threshold
 DiMaro & Shurakano – Lift Ja Handz Up
 Druk Feat Angie Brown – Find Em Love (DNM Remix)
 Pedro Comprat & Karada – Something Phat
 Philip Jensen – Dubai
2008:
 David Tort – Acid (Lost In Acid Dimitri Vegas & Like Mike Microdot Mix)
 P.J. Master feat. madaMKey – Treasure Island
 Abel Ramos & Miss Melody – Rotterdam City of Love
 Jorge Jaramillo feat. Shawnee Taylor – Till I Feel Ok
 TerraPlastik – All Night
 TerraPlastik – 100%
 M.O.D.I. – Lost
 Dave Lambert & Housetrap – Work That Bodi
 Noisefreak – Push It!
 Push – Universal Nation

Referències 

Músics d'Anvers
Músics d'electrònica
Grups de música europeus
Artistes flamencs
Artistes de Spinnin' Records